Людовик Фуко де Сен-Жермен-Бопре (1616—1659) — військовий та державний діяч Французького королівства, маршал, діяч Фронди.

 Сен-Жермен-Бопре — муніципалітет у Франції, в регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез.

Див. також 
 Сен-Жермен
 Бопре